JMI est un sigle qui peut désigner :
 Java Metadata Interface, une spécification indépendante de la plate-forme qui définit la création, le stockage, l'accès, la consultation et l'échange de métadonnées dans le langage de programmation Java ;
 Jeunesses musicales internationales, une ONG, avec pour mission de « permettre aux jeunes de s'épanouir grâce à la musique par-delà toutes les frontières » ;
 , une université située à Jamia Nagar, New Delhi, Inde.